Calvus (cognomen), Romeins cognomen of agnomen.
 Calvus (paradox), Latijnse naam voor de Paradox van de kale man.
 Calvus (wolk), benaming voor een wolken.